Nko-arts, arts op het gebied van de otorinolaryngologie
Nederlandse Kalibratie Organisatie
NKO (Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders), landelijke vereniging voor ouders met kinderen in het katholiek basis- en voortgezet onderwijs 
N'Ko, een West-Afrikaanse taal en schrijfsysteem
NKO (kiezersonderzoek), Nationaal Kiezers Onderzoek